Here Comes Santa Claus può riferirsi a:

Brani musicali
Here Comes Santa Claus, canzone natalizia di Gene Autry del 1947, incisa poi da numerosi altri cantanti

Album musicali
Here Comes Santa Claus, album-raccolta di canzoni natalizie di Gene Autry del 1999
Here Comes Santa Claus, album dei Countdown Kids del 2002
Here Comes Santa Claus, compilation di artisti vari del 2002 (etichetta Madacy)
Here Comes Santa Claus, compilation di artisti vari del 2008 (etichetta Metro)
Here Comes Santa Claus, compilation di artisti vari del 2008 (etichetta Noel)
Here Comes Santa Claws, album dei Jingle Cats del 1995
Joy to the World: Here Comes Santa Claus, compilation di artisti vari del 2005